FCBB steht für:
 Federação Caboverdiana de Basquetebol, den Basketballverband der Republik Kap Verde
 Flughafen Brazzaville Maya-Maya, als ICAO-Code des internationalen kongolesischen Hauptstadtflughafens

FCBB